Бароцци ():

Фамилия 
 Бароцци — дворянский род.
 Бароцци, Иван Степанович (1760—1822) — российский дипломат, действительный статский советник.
 Бароцци, Яков Иванович (1786 — после 1838) — Георгиевский кавалер; полковник в отставке и полицмейстер; действительный статский советник.
 Джакомо Бароцци да Виньола (наст. имя Якопо де Бароцци; 1507—1573) — итальянский архитектор-маньерист.
 Бароцци, Джованни (1420—1466) — итальянский прелат, кардинал, патриарх Венеции.
 Бароцци, Серафино (? — 1810) — итальянский живописец-декоратор.
 Бароцци, Франческо (1537—1604) — итальянский математик, астроном и гуманист.
 Бароцци де Эльс, Иван Антонович (1805—1864) — российский горный инженер, металлург, управляющий Каменского завода.

Другое 
 Бароцци — древний ударный кратер в гористой материковой части южного полушария видимой стороны Луны.